Боси́лово () — община в Северной Македонии. Расположена на юго-востоке страны. Население составляет 14 260 человек (2002 год).

Административный центр — село Босилово.

Площадь территории общины 161,99 км².

Кроме Босилова в состав общины входят ещё 15 сёл: Бориево, Гечерлия, Дрвош, Еднокукево, Иловица, Моноспитово, Петралинци, Радово, Робово, Сарай, Секирник, Старо-Балдовци, Турново, Хамзали и Штука

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на северо-западе — с общиной Василево;
 на северо-востоке — с общиной Берово;
 на юго-востоке — с общиной Ново-Село;
 на юго западе — с общиной Струмица.

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Босилово 
 Община Босилово на сайте министерства местного самоуправления 

Общины Северной Македонии